Рэндолл, Рэндалл, Ра́ндалл () — имя, фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Рэндолл, Грэм (род. 1975) — британский дзюдоист.
 
 Рэндалл, Джордж Браун (псевдоним Джек Тейлор; род. 1936) — американский киноактёр.
 Рэндалл, Киккан (род. 1982) — американская лыжница, призёр чемпионата мира, победительница этапа Кубка мира.
 Рэндалл, Кимбл () (род. 1978) — австралийский режиссёр, музыкант и сценарист.
 Рэндолл, Лекси (род. 1980) — американская актриса.
 Рэндалл, Лиза (род. 1962) — американский физик-теоретик. В основном известна работами в области теории струн.
 
 Рэндалл, Семека (род. 1979) — американская баскетболистка и тренер.
 Рэндолл, Сью (1935—1984) — американская телевизионная актриса.
 Рэндолл, Сьюз (род. 1946) — английская фотомодель, фотограф, известная работами в жанре эротической фотографии и порнографии.
 Рэндалл, Тони (1920—2004) — американский актёр, комик, продюсер и режиссёр.
 Рэндалл, Фрэнки (1961—2020) — американский профессиональный боксёр.
 Рэндолл, Холли (род. 1978) — американский эротический фотограф.
 Рэндалл, Эмма (род. 1985) — австралийская баскетболистка.

Топоним 
 Рандалл — город в округе Моррисон, штат Миннесота, США.
 Рэндолл — округ в штате Техас, США.

См. также 
 Рандалс — остров в проливе Ист-Ривер в Нью-Йорке
 Рендолл, Вернон Хорас (Rendall; 1869—1960) — английский журналист.
 Randall Amplifiers — американская частная компания, производитель гитарных усилителей, гитарных эффектов, громкоговорителей

Примечания